Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1961. godinu je osvojila momčad Olimpije iz Ljubljane.

Prva liga

II. rang prvenstva

Hrvatsko-slovenska liga

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1961